

Населені пункти та їхні частини

 Хваловиці — село в гміні Єльч-Лясковіце Олавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Хваловиці — село в гміні Боґданець Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Хваловиці — село в гміні Ілжа Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Хваловиці — село в гміні Радомишль-над-Сяном Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Хваловиці — село в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Хваловиці — частина міста Рибник в Сілезькому воєводстві

Хваловиці (Зноймо)
 Хваловиці (Прахатіце)

Примітки